Nefzger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nefzger (* 1969), österreichischer Tonmeister und Musikproduzent
 Bernhard Nefzger (1874–1948), österreichischer Chordirigent
 Gloria Nefzger (* 1985), deutsche Schauspielerin